Артём Бондаренко:
* Бондаренко, Артём Игоревич (род. 1986) — российский игрок в хоккей с мячом.